Xavier Graset i Forasté (Vila-seca, 15 de febrer de 1963) és un periodista català. Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigeix i presenta Més 324 del canal informatiu 3/24.

Format en origen a la premsa comarcal, no ha deixat de publicar a la revista del seu poble El Pont de Fusta. Va treballar per Ràdio Salou i Ràdio Reus. Ha col·laborat en setmanaris com El Temps, i en diaris com El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Metro, Nació Digital i actualment a El Punt Avui, NW Revista de Reus i Diari de Tarragona. També ha treballat a TV3, en diversos programes d'entreteniment de la productora El Terrat; ha presentat el concurs 12 punts i el magazín Artèria 33, i ha col·laborat a Sense títol, El club, (S)avis, Com som, i a les tertúlies dEls matins i del 3/24. A Canal Reus TV va presentar Situacions extraordinàries, Taules d'economia i Etiqueta negra.

Des del 1987 treballa a Catalunya Ràdio, on ha dirigit i realitzat els programes El món s'acaba, Tot gira i De 4 a 7. El 31 de desembre de 1999 emet en directe des d'Igualada un programa especial de Cap d'Any per rebre l'any 2000. Ha estat durant set anys corresponsal a Madrid i sotsdirector dEl matí de Catalunya Ràdio. Ha dirigit i presentat a Catalunya Ràdio la tertúlia diària d'actualitat L'oracle (de 15 a 16 h), i la seva versió estiuenca, anomenada Líquids. A partir de la temporada 2015-2016 presenta el programa Més 324, un informatiu emès de dilluns a divendres després delTelenotícies vespre.

Coautor, amb Andreu Faro, dels llibres editats per Cossetània Edicions Aznarografia (2004), Tanta tinta t'unta (2003) i Tanta tinta tonta (2002), i amb els membres del seu programa, El món s'acaba. Com superar el 2000 (Columna, 1999). El seu últim llibre és Bon vent (Cossetània).

Paral·lelament, ha desenvolupat una trajectòria com a actor de teatre, amb La Tramoia de Vila-seca, amb qui ha representat La cantant calba, Tafalitats, Aigües encantades, La dama del mar, Així és si us ho sembla, L'esquella de la torratxa. Ha participat en el muntatge dEl mort del CAER, i sota la direcció de Francesc Cerro ha interpretat Sobre els danys del tabac d'Anton Txèkhov, i Novel·la en nou cartes de Fiódor Dostoievski, i amb Joan Castells en la lectura dramatitzada de Safira de Magí Sunyer.

Ha col·laborat com a rapsode amb l'Orquestra Camera Musicae, i amb Eszena, amb Quilapayun a La cantata de Santa Maria de Iquique a Vila-seca, a lOratori de l'Àngel de Tobies de Carlota Baldrís, direcció de David Molina, o Olot a la vetlla literària, dedicada a Joan Vinyoli. En cinema, ha participat a Prenent-te d'Isabel Gardela, i a Funerària independent de Josep Hernández i Miquel Mascaró.

En l'àmbit de la creença religiosa es defineix com a cristià. Una fe que relaciona amb els valors de la solidaritat i la bonhomia, i que també comprèn com a "factor identitari". "Sóc català, sóc de Vila-seca i sóc catòlic, sóc creient, sóc cristià", explica en una entrevista a Catalunya Religió.

Premis i reconeixements 
 2009 - Premi RAC al millor programa de ràdio per L'oracle
 2013 - Premi Proteus per Líquids
 2015 - Premi Nacional de Comunicació.
 2017 - Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista, de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, per fer visibles les dones expertes en un programa de televisió generalista.
 2021 - Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català.

Referències 

Vila-secans
Periodistes del Tarragonès
Locutors de ràdio catalans
Locutors de Catalunya Ràdio
Alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona
Premis Nacionals de Comunicació
Locutors de ràdio espanyols
Presentadors de televisió catalans del sud